

Patronyme
 Corinne Krumbholz est une ancienne joueuse internationale de handball française.
 Olivier Krumbholz, (1958- ), est un entraîneur français de handball.

Homonymie
Homonymie de patronyme